

Persone 
 Louis Maxson – arciere statunitense

Altro 
 47843 Maxson – asteroide scoperto nel 2000